Dinosauromorpha — це клада авеметатарзальних архозаврів (рептилій, які ближче до птахів, ніж до крокодилів), що включає динозаврів та деяких їхніх близьких родичів. Спочатку було визначено, що воно включатиме динозавроподібних і лагерпетидів, а пізніші формулювання спеціально виключали птерозаврів із групи. Птахи — єдині динозавроморфи, які збереглися до наших днів.

Підгрупи 

Cau (2018, parsimony results):

Cau (2018, bayesian results):

Ezcurra et al. (2020):

Müller and Garcia (2020):

Примітки 

Архозаври